Бу́бны (бу́бни, бу́би, бу́бы (ед. ч. бу́ба), ) — красная карточная масть в форме ромба.

Названия бу́бни — устаревшее, бу́би — просторечное. В родительном падеже: бу́бен, и допустимо — бубён; форма бубей считается просторечной.

Аналоги в нестандартных колодах 
 В немецкой колоде и швейцарской колоде: бубенцы () — см. также Бубенцы (масть).
 В картах Таро: монеты.

В других языках 
  — алмазы, бриллианты, ромбы
  — ромб
  — квадратики, клетки
  — квадраты
  — квадраты
  — кирпичи
  — кирпич

Коды символа масти при наборе текстов 
Юникод — U+2666 и U+2662
 ♦ ♢
HTML — &#9830; (или &diams;) и &#9826;
 ♦ ♢

Культурное влияние 
 В дореволюционной России заключённые носили на одежде знак в виде жёлтого ромба, который в обиходе назывался «бубновый туз».

В произведениях 
 Самуил Маршак, «Происшествие в карточном домике». Отрывок:

«Дама бубён
Варила бульон
И пудинг пекла на обед»

 Его же, «Кошкин дом»

Козел

Ты с ума сошла, коза, —
Бьешь десяткою туза!

Коза

Что ворчишь ты, бестолковый?
Бью десяткою бубновой.
Бубны — козыри у нас.

Козел

Бубны были в прошлый раз,
А теперь наш козырь — крести!

 В фильме «В бой идут одни „старики“» фигурирует фраза: «Горишь, бубновый!».

См. также 
 Игральные карты

Примечания

Литература 
 

Масти игральных карт